Sima este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ioan Sima (1898–1985), pictor român.
 Horia Sima (1906–1993), politician român, ultimul comandant al Gărzii de Fier.
 Felix Sima (n. 1949), poet român.
 Anca Volumnia Sima (n. 1952), biofiziciană română.
 Cristian Sima (n. 1961), om de afaceri român.
 Steliana Sima (n. 1965), interpretă română de muzică populară.
 Ion Sima (n. ?), general român, director al Serviciului de Telecomunicații Speciale.
 Gheorghe Sima (n. ?), politician moldovean, ministru al Educației.